Санта Инес де Зарагоза има више значења:

 Општина Санта Инес де Зарагоза (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Инес де Зарагоза (Санта Инес де Зарагоза, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику